Air Jordan bezeichnet:

 Air Jordan (Fluggesellschaft), ehemalige jordanische Fluggesellschaft
 Michael Jordan, US-amerikanischer Basketballspieler